Премия Ласкера — Дебейки за клинические медицинские исследования () — одна из четырёх ежегодных премий, присуждаемых Фондом Альберта и Мэри Ласкеров. Награда Ласкера-Дебейки присуждается врачам, ведущим клиническую практику за выдающуюся работу в области понимания, диагностики, профилактики и лечение болезней. Эта награда была переименована в 2008 году в честь американского кардиохирурга Майкла Э. Дебейки. Ранее она называлась «Премия Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования» (). Денежное содержание премии — 250 тысяч долларов.

Лауреаты премии 
Ниже приведён список лауреатов премии, начиная с 1946 года.

См. также 
 Мэри Ласкер
 Майкл Дебейки
 Премия Ласкера
 Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования
 
 Премия Ласкера — Кошланда за особые достижения в медицинской науке

Примечания

Ссылки 
 

Премии США
Биологические награды
Медицинские награды